

Persone 
 Frode Saugestad – editore e letterato norvegese
 Oluf A. Saugestad – politico norvegese
 Stian Saugestad – ex sciatore alpino norvegese
 Vibeke Saugestad – cantante norvegese